Prova (educação) - um exame avaliativo
 Teste de inteligência
 Teste de Kjeldahl
 Teste de Rorschach
 Teste projetivo
 Testes com animais
 Teste de Fidelidade

Ou ainda:
 Teste de software
 Teste unitário
 Teste de carga